Чапли́нка, Чаплынка () — посёлок городского типа, районный центр Чаплинского района Херсонской области Украины. С 24 февраля 2022 года, в ходе российского вторжения находится под оккупацией.

Является административным центром Чаплинского района и Чаплинского поселкового совета в который, кроме того, входят сёла Новое и Червоный Яр.

История 
Поселение возникло в 1794 году.

С 1861 года село Чаплынка являлось волостным центром Днепровского уезда Таврической губернии.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть, но в ходе гражданской войны власть несколько раз менялась.

В январе 1919 года Чаплинка стала центром восстания против англо-французских войск Антанты и ВСЮР: жители разоружили офицеров армии Деникина, прибывших в село для проведения мобилизации, а затем разгромили направленный на подавление восстания карательный отряд. После этого Одесский подпольный комитет КП(б)У издал директиву о мобилизации всех сил приднепровских коммунистов на помощь восставшим, Херсонский комитет КП(б)У отправил им на помощь рабочую дружину и отряд моряков Черноморского флота. В дальнейшем, перешедшие к партизанским действиям повстанцы действовали в районе Чаплинки до соединения с наступавшими частями РККА, вышедшими к селению в начале апреля 1919 года.

В 1923 году Чаплинка стала районным центром Херсонского округа.

Во время Голодомора 1932—1933 годов умерло по меньшей мере 14 жителей поселка.

В 1933 году началось издание районной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны с 12 сентября 1941 года до 31 октября 1943 года селение было оккупировано наступавшими немецкими войсками.

В 1956 году Чаплинка стала посёлком городского типа. В 1957 году здесь действовали кирпичный завод, маслобойка, мельница, средняя школа, семилетняя школа, летний кинотеатр, зимний кинотеатр, две библиотеки и Дом культуры.

В 1977 году здесь действовали маслосыродельный завод, комбикормовый завод, асфальтобетонный завод, инкубаторно-птицеводческая станция и мельница.

В 1985 году численность населения составляла 9,9 тыс. человек, здесь действовали маслосыродельный завод, комбикормовый завод, межколхозная строительная организация, райсельхозтехника, райсельхозхимия, комбинат бытового обслуживания, 4 общеобразовательные школы, музыкальная школа, спортивная школа, больница, поликлиника, Дом культуры, клуб, кинотеатр и две библиотеки.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В октябре 1992 года Чаплинский маслосырзавод был передан в коммунальную собственность Херсонской области.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации райсельхозтехники, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации находившихся здесь специализированного АТП-2108, птицесовхоза «Преображенский» и совхоза имени Ильича.

В марте 2005 года было возбуждено дело о банкротстве сельхозкооператива «Хлебороб», созданного на базе ранее расформированного совхоза.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 9910 человек.

Современное состояние 
В посёлке действует ПТУ № 30.

В посёлке установлен телепередатчик мощностью 100 Вт, вместо которого планируется установка передатчика мощностью 5 кВт для покрытия украинским телевещанием территории Херсонской области и приграничной территории Крыма.

Транспорт 
В 18 км от посёлка находится железнодорожная станция Каланчак (линия Херсон — Джанкой).

Галерея

Известные жители 
Михаил Саввич Масютко — советский писатель.

Примечания 

Посёлки городского типа Херсонской области
Населённые пункты Чаплинского района